Tigers Tübingen – ehemals SV 03 Tübingen (1952–2000, 2002–2004), WiredMinds Tübingen (2000–2002) – ist eine Basketballmannschaft aus der baden-württembergischen Stadt Tübingen, die derzeit in der ProA, der zweithöchsten Basketball-Liga in Deutschland, spielt. Ursprünglich wurde die Basketballabteilung des SV 03 Tübingen 1952 gegründet. 2002 wurde die erste Herren-Mannschaft als Pro Basket Tübingen GmbH aus dem SV 03 Tübingen ausgegliedert, der jedoch weiterhin Gesellschafter der GmbH ist. Von 2004 bis 2018 spielten die Tigers in der Basketball-Bundesliga (BBL). Das bisher beste Endergebnis waren die beiden 10. Plätze in den Saisons 2006/07 und 2012/13. Die Heimspiele werden seit 2004 in der 3180 Zuschauer fassenden Paul-Horn-Arena ausgetragen.

Geschichte

1952 bis 2002 – Gründung und Etablierung in der 2. Liga 
Der Tübinger Sportverein 1903 e.V. wurde 1903 gegründet und ist allgemein als SV 03 Tübingen bekannt. 1952 wurde eine Basketballabteilung gegründet. Diese bestritt am 25. Oktober 1952 ihr erstes Spiel in der Württemberg-Oberliga. 1972 gelang der Gewinn der Württembergischen Meisterschaft und der SV 03 stieg in die Oberliga auf. Die B-Jugend gewann 1981 die deutsche Meisterschaft, zwei Jahre später schaffte der SV 03 erstmals den Aufstieg in die zweite Basketball-Bundesliga. Seither spielte die Mannschaft nie wieder in einer tieferen Liga.

In der Saison 1991/92 gelang der Aufstieg in die Basketball-Bundesliga: Am drittletzten Spieltag mussten die von Spielertrainer Georg Kämpf betreuten Tübinger auswärts beim härtesten Meisterschaftskonkurrenten Lotus München antreten und wären mit einem Sieg nicht mehr von der Tabellenspitze zu verdrängen gewesen. Durch eine erhebliche Leistungssteigerung der Münchener in der zweiten Spielhälfte mussten die Tübinger ihre Führung abgeben, sie verloren mit 76:87 und verloren den ersten Tabellenrang. München behielt den Spitzenplatz am vorletzten Spieltag durch einen Sieg in letzter Sekunde, während Tübingen Baunach schlug. Der Schlussspieltag sorgte für die überraschende Wende: München verlor gegen Baunach, Tübingen bezwang den Post SV Karlsruhe mit 62:60 und sicherte sich noch die verlorengeglaubte Meisterschaft. Die besten Korbschützen der Tübinger Mannschaft 1991/92 waren Robert Reisenbüchler (17,3 Punkte/Spiel), Martin Schall (14,1 Punkte/Spiel) und Adam Reisewitz (12,8 Punkte/Spiel). Der erste Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte gelang der um die US-Amerikaner Steven Key und Sean Schiano verstärkten Mannschaft im Oktober 1992 gegen Gießen. Tübingen blieb insgesamt aber chancenlos und stieg im Frühling 1993 als Tabellenletzter wieder aus der Bundesliga ab.

Der B-Jugend gelang es 1997 erneut, die Deutsche Meisterschaft zu gewinnen. Der Wiederaufstieg der Herren-Mannschaft in die Bundesliga erfolgte 2001. In der Aufstiegssaison gelang es auch, sehr überraschend Alba Berlin mit 87:84 im Pokal zu besiegen. Die Mannschaft um DeJuan Collins, der Topscorer der 2. Bundesliga Süd war, konnte größtenteils zusammengehalten werden und wurde noch verstärkt. Doch die WiredMinds Tübingen, wie die erste Mannschaft der Basketballabteilung mittlerweile hieß, musste am Ende der Saison direkt wieder absteigen. Denn der Meldebogen für Roman Horvat, der während der Saison zu den WiredMinds wechselte, wurde von den Tübingern zu spät eingereicht. Alle Spiele, in denen er eingesetzt wurde, wurden daraufhin als Niederlagen gewertet und somit mussten sie erneut in die 2. Liga absteigen.

2002 bis 2004 – ProBasket Tübingen GmbH 
Im Juli 2002 wurde die ProBasket Tübingen GmbH gegründet und damit die erste Mannschaft der Basketballabteilung des SV 03 Tübingen aus dem Verein ausgegliedert. Einziger Gesellschafter ist bis heute jedoch der SV 03. Harald Prinz als Geschäftsführer und Michaela Steck als Leiterin der Geschäftsstelle waren damals – beide mit einer halben Stelle – die einzigen Angestellten im Management des Vereins. Headcoach war weiterhin Uwe Sauer, mit dem die Tübinger bereits in die erste Liga auf- und wieder abgestiegen waren.

Für die Saison 2002/03 mit dem klaren Ziel Aufstieg wurde unter anderem Flügelspieler Robert Wintermantel verpflichtet, der später Geschäftsführer der ProBasket GmbH wurde. Im Januar wurde noch mit Brian Jones nachgerüstet, doch der Aufstieg wurde trotzdem knapp verpasst. Der Vertrag des Trainers Uwe Sauer wurde daraufhin nicht verlängert und Georg Kämpf als Trainer zurückgeholt. Angeführt von Point Guard Brian Jones gelang dann 2004 der ersehnte Wiederaufstieg. Jones war mit 21,1 Punkten je Begegnung der beste Korbschütze des Aufgebots, das den Meistertitel in der 2. Bundesliga Süd errang, weitere Leistungsträger der Mannschaft waren insbesondere Radivoj Tomasevic, Robert Wintermantel, der Däne Nicolai Iversen und der Brite Mantia Callender.

2004 bis 2009 – Erste Jahre als Walter Tigers mit neuem Namenssponsor 

Nachdem die Tübinger Basketballer in der zweiten Liga wieder als SV 03 Tübingen antraten, wurde mit dem Aufstieg die Walter AG als neuer Namens- und Hauptsponsor gewonnen. Auch sonst gab es einige Änderungen beim Team, das jetzt den Namen Walter Tigers Tübingen trug: Georg Kämpf verließ die Neckarstädter aus persönlichen Gründen und wurde durch Pat Elzie ersetzt. Außerdem wurde das Aufgebot unter anderem mit dem ehemaligen Nationalspieler Tim Nees verstärkt, um das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, und die Tiger zogen von der Uhlandhalle in die neu errichtete TüArena (heute: Paul-Horn-Arena).

Trotz des mit 800.000 Euro kleinsten Etats der Liga schaffte Elzies Mannschaft, die Klasse zu halten. In der Saison 2004/2005 ging es weiterhin gegen den Abstieg und nach vier Niederlagen in Folge wurde Pat Elzie im Januar entlassen. Als neuer Head-Coach wurde der ehemalige finnische Nationaltrainer und Trainer des TSK Würzburg Aaron McCarthy vorgestellt. Ihm gelang es, den Abstieg zu verhindern und die Saison auf dem 12. Platz zu beenden.

Mit einem Etat von 1,5 Millionen Euro gingen die Tübinger in die Saison 2006/2007, allerdings konnte der wichtigste Spieler Bingo Merriex nicht gehalten werden. Doch da das Team gezielt verstärkt wurde, gelang es am Ende den 10. Platz zu erreichen. Das war das bis dahin beste Bundesliga-Abschneiden einer Tübinger Mannschaft Im Mai 2007 wurde Christian Roth Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Harald Prinz. Dieser hatte jedoch noch keine Basketball-Erfahrung. Die neue Saison verlief nicht wie gewünscht, obwohl der Kader größtenteils zusammengehalten und auch Bingo Merriex zurückgeholt werden konnte. Nach acht Niederlagen in neun Spielen musste Aaron McCarthy im Dezember 2007 seinen Hut nehmen. Als Interimstrainer übernahm Assistenztrainer Rainer Kloss für etwa einen Monat, bis mit Tolga Öngören im Januar ein Nachfolger gefunden wurde. Mit ihm konnte der Abstieg verhindert werden und die Saison wurde auf dem 15. Platz beendet.

Nach nur einem Jahr wurde im August 2008 der stark kritisierte Geschäftsführer Christian Roth entlassen. Als Ersatz wurde Robert Wintermantel verpflichtet, der noch bis 2007 selbst bei den Walter Tigers spielte. Trotz notwendiger finanzieller Einsparungen und kleinerem Etat gelang es, das Endergebnis der letzten Saison um einen Platz zu verbessern.

2009 bis 2018 – Kontinuität und Abstieg 2018 
Im Mai 2009 wurde bekannt gegeben, dass der Vertrag von Head-Coach Öngören nicht verlängert wurde und die neue Saison dafür mit Igor Perović bestritten werden würde. Perović war - wie Wintermantel - zuvor Spieler in Tübingen und die deutlich günstigere Alternative zu Öngören. Auch Raško Katić, der vier Jahre lang ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft war, verließ die Tigers. Perović verstärkte das Aufgebot unter anderem mit Bundesliga-Legende Aleksandar Nadjfeji. Trotz weiterer Sparmaßnahmen beendeten die Schwaben die Saison auf dem 12. Platz. Auch die folgenden beiden Saisons beendeten die Tübinger auf dem 12. Platz, obwohl der Etat unter zwei Millionen Euro blieb und sich der Kader stark veränderte.

Für die Saison 2012/13 konnten mit Reggie Redding, Vaughn Duggins, Tyrone Nash und Kapitän Josh Young mehrere Leistungsträger des Vorjahres gehalten werden, lediglich der Abgang von Aufbau Lou Campbell konnte nicht adäquat ersetzt werden. Die Tübinger erhielten eine neue Trainingshalle. Am Ende landeten die Tigers auf dem 10. Platz, die Playoffs wurden nur knapp verpasst.

Die Saison 2013/14 brachte wieder einige Veränderungen mit sich. Redding und Duggins, die das Angriffsspiel der Mannschaft geprägt hatten, verließen Tübingen, doch der Kader wurde unter anderem mit dem ehemaligen Münchener Jonathan Wallace und Alex Harris verstärkt. Aus München wurden ebenfalls U20-Nationalspieler Bogdan Radosavljević und Rückkehrer Aleksandar Nađfeji verpflichtet. Letzterer lief nicht nur als Spieler auf, sondern unterstützte Perović ebenfalls als Assistenztrainer. Doch die Saison verlief anders als erwartet. Die Tübinger kamen nicht in Schwung und mussten auf einigen Positionen mit Engpässen leben. So wurde erst kurz vor Mitte der Saison Anatoli Kaschirow zurückverpflichtet, welcher die bis dahin unbesetzte Center-Position ausfüllen sollte. Als die Tigers dann wochenlang auf dem letzten Tabellenplatz festsaßen, wurde der ehemalige NBA-Profi Daequan Cook verpflichtet. Von ihm ausgelöst erwartete man einen Leistungsschub der Mannschaft. Tatsächlich konnten anschließend auch dank der Nachverpflichtung von Ex-Tiger Branislav Ratkovica wieder einige Siege gefeiert werden, bis der Abstieg dann vom letzten Saisonspiel in Tübingen gegen Phoenix Hagen abhing. Dieses Herzschlagfinale gewannen die Tigers und feierten erneut den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse.

Nach der 96:109-Niederlage am 23. Dezember 2015 gegen die Telekom Baskets Bonn gab Igor Perović seinen Rücktritt als Trainer der Tigers bekannt. Interimstrainer wurde der bisherige Co-Trainer Jens Leutenecker. Wenige Tage darauf wurde der US-Amerikaner Tyron McCoy als neuer Cheftrainer verpflichtet. Unter seiner Leitung schlossen die Tübinger die Saison 2015/16 auf dem 14. Tabellenrang ab.

Der Auftakt in die Bundesliga-Saison 2017/18 misslang gründlich: Nach zehn Niederlagen in Folge wurde Trainer McCoy am 20. November 2017 entlassen. Als McCoys Nachfolger wurde Mathias Fischer eingestellt. Auch unter Fischer wollte sich jedoch kein anhaltender Erfolg einstellen und so stand bereits frühzeitig der Abstieg in die 2. Bundesliga ProA als Tabellenletzter fest. Mitte Mai 2018 gab die Walter AG bekannt, künftig nicht mehr als Namensgeber der Mannschaft aufzutreten und ihre Unterstützung als Hauptsponsor zurückzuschrauben.

2018 bis 2020 – Fehlgeschlagener Wiederaufstieg und Umwandlung in eine AG 
Kurz nach Saisonende 2017/18 wurde der bisherige Assistenztrainer und ehemalige Spieler Aleksander Nadjfeji als neuer Cheftrainer für den Neuaufbau in der 2. Basketball-Bundesliga vorgestellt. Im Januar 2019 wurde Nadjfeji dann als Trainer wieder abgelöst: „Die sportliche Entwicklung und Situation der Mannschaft hat uns jetzt zum Handeln gezwungen“, begründete Geschäftsführer Robert Wintermantel den Schritt. Von den vorangegangenen zehn Partien hatte Tübingen unter Nadjfeji vier gewonnen und sechs verloren und war auf den 14. Tabellenrang abgerutscht. Als Nachfolger Nadjfejis wurde bis zum Saisonende 2018/19 Georg Kämpf eingestellt, der damit seine dritte Amtszeit als Tübinger Trainer antrat. Die Saison 2018/19 beendeten die Tigers auf dem neunten Tabellenplatz.

Zur Saison 2019/20 wurde Doug Spradley als Trainer eingestellt. Vier der ersten sechs Ligaspiele unter Spradley konnten gewonnen werden, zwischenzeitlich war man sogar Tabellenführer.

Am 2. Oktober 2019 gaben die Tigers eine Neuaufstellung beziehungsweise die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und den Verkauf von 60 % der Anteile der Betreibergesellschaft bekannt. Durch die Verkäufe konnte das Grundkapital von 100.000 € auf 250.000 € angehoben werden. Jeweils 50.000 € steuerten Zeltwanger, GMG Color sowie ein Bündnis der Unternehmen Brillinger, Hofmeister, Mey Generalbau sowie zwei anonyme Privatpersonen bei. Zusätzlich sollte der Etat bis zum Wiederaufstieg bis auf drei Millionen Euro ansteigen. Bereits am 29. September 2019 berief der Aufsichtsrat den neuen Vorstand, welcher aus Michael Bamberg, Saskia Biskup und Robert Wintermantel bestand.

Bereits am 1. Januar 2020 wurde Trainer Spradley wieder entlassen, da nach Angaben der Mannschaftsleitung die Leistungen in den vorangegangenen Spielen „nicht zufriedenstellend und gleichzeitig besorgniserregend“ gewesen seien. Unter Spradley hatte Tübingen bis dahin acht seiner 16 Ligaspiele gewonnen. Assistenztrainer Andrew Hipsher bekam das Amt zunächst kommissarisch übertragen, Ende Januar 2020 entschieden sich die Tübinger, die verbleibende Saison 2019/20 mit Hipsher als Cheftrainer zu bestreiten. Am 16. März 2020 wurde beschlossen, den Ligabetrieb aufgrund der COVID-19-Pandemie mit sofortiger Wirkung abzubrechen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren bereits 29 Spieltage gespielt. Die Tübinger beendeten die Saison auf dem zwölften Tabellenplatz.

Am 16. April 2020 wurde der Finne Daniel Jansson als neuer Cheftrainer vorgestellt. Mit der Verpflichtung des Finnen verbanden die Tübinger einen Kurswechsel und entschieden, künftig verstärkt auf junge deutsche Spieler setzen zu wollen. Am 20. April 2020 wurde ein Crowdfunding zugunsten der Basketballabteilung des SV 03 Tübingen begonnen, bei dem ein Betrag von 30.000 € angepeilt und letztendlich ein Erlös von knapp 40.000 € erzielt wurde.

Seit 2021 
Ende Mai 2021 wurde der Abschied Robert Wintermantels nach 13-jähriger Amtszeit als Geschäftsführer vermeldet. Im August 2021 trat Jascha Maus die Leitung der Geschäftsstelle an. Die Hauptrunde der Saison 2021/22 wurde als Tabellenerster der 2. Bundesliga ProA abgeschlossen. Von 16 Heimspielen wurden 15 gewonnen. Trotz des sportlichen Erfolgs reichten die Tübinger 2022 keine Lizenzunterlagen für die Bundesliga ein, da die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Erstligarückkehr nicht gegeben waren. Die Mannschaft stieß bis in die Endspiele vor, dort unterlag man Rostock.

Verein 
Die Tigers sind aus der 1. Basketball-Herrenmannschaft des SV 03 Tübingen, der heute noch einer der Gesellschafter ist, entstanden. Dieser besitzt etwa 1.800 Mitglieder und ist einer der größten Mehrspartenvereine der Region. Neben Basketball gibt es beim SV 03 Tübingen elf weitere Abteilungen wie beispielsweise Fußball, Handball, Boxen, oder Leichtathletik.

Alle weiteren Herren-, Damen- und Nachwuchs-Basketballmannschaften, spielen auch unter dem Namen SV 03 Tübingen. Die vier Herrenmannschaften spielen von der Regionalliga bis zur Kreisliga, die Damen spielen in der Landesliga. Letztere spielten von 1986 bis 1988 in der zweiten Bundesliga. Insgesamt hat die Basketballabteilung aktuell (Dezember 2019) über 400 Mitglieder.

Young Tigers Tübingen 
Die Nachwuchsteams der Tigers treten als Young Tigers Tübingen in der NBBL (U19) und in der JBBL (U16), den jeweils deutschlandweit höchsten Ligen, an. Für die NBBL konnte sich das Team vom damaligen Coach Manuel Pasios erstmals 2010 qualifizieren. Zuvor spielte man von 2006 bis 2009 gemeinsam mit der BBA Ludwigsburg als SG Ludwigsburg/Tübingen in der NBBL. In der JBBL spielen die Tigers seit deren Gründung im Jahr 2009. Lediglich zur Saison 2010/2011 gelang die Qualifikation nicht. Mittlerweile wird die NBBL-Mannschaft nicht mehr von Manuel Pasios, sondern von Kristiyan Borisov und Martin Ströbele trainiert. 2018 trat Pasios die Nachfolge von Claus Sieghörtner als Trainer der Regionalliga-Mannschaft an.

Erfolge

Bilanz seit 1983

Rekorde 

Stand: Ende Saison 2017/18. Anmerkung: Nur BBL-Spiele. Aus der Saison 1992/93 liegen keine Statistiken vor. Ein Spieler muss mindestens 10 Spiele für das Team absolviert haben. Fettgedruckte Spieler sind noch im Verein aktiv.

Beste Spieler

Ehemalige

Bundesligakader 
  Saison 1992/93
Kader

Wechsel

Zugänge: Steven Key (BK Klosterneuburg/AUT), Sean Schiano (Niagara Purple Eagles/NCAA), Peter Schomers (???), Gerry Dietl (ab Dezember 1992 – Sparta Bertrange/LUX)

Abgänge: Roman Opsitaru (Karriereende), Robert Reisenbüchler (TTL Bamberg), Matthias Vohrer (Karriereende)
  Saison 2001/02
Kader

Wechsel

Zugänge: Srdan Helbich (Falco KC Szombathely – bis 02/2002 im Kader), Lloyd Pierce (Soled de Jalisco), Angel Santana (St. Francis Terriers – bis 02/2002 im Kader), Ajamu Gaines (ab 11/2001, Pennsylvania Valley Dogs – bis 11/2001 im Kader), Mantia Callender (ab 02/2002, Olympia Larisa), Alexander Frisch (ab 02/2002, Mitteldeutscher BC), Roman Horvath (ab 02/2002, OPEL SKYLINERS Frankfurt)

Abgänge (während der Saison): Claus Sieghörtner (ab 11/2001, Karriereende), Ajamu Gaines (ab 11/2001, Ziel unbekannt), Srdan Helbich (ab 02/2002, Ziel unbekannt), Angel Santana (ab 02/2002, Ziel unbekannt)

Beste Spieler
  Saison 2004/05
Kader

Wechsel

Zugänge: Kevin Burleson (USC Heidelberg), Brian Clifford (Pyrinto Tampere), Andreas Hornig (Murray State Racers), Jimmy James (TuS Lichterfelde), Reggie Okosa (Dodge City Legend), Tim Nees (EnBW Ludwigsburg), Adama N'Diaye (ab 10/2004, Andrea Costa Imola – ab 11/2004 nicht mehr im Kader), Erki Kivinukk (ab 01/2005, ohne Verein – ab 02/2005 nicht mehr im Kader)

Abgänge: Jan Bösing (Ziel unbekannt), Mantia Callender (Ziel unbekannt), Nicolai Iversen (Alcudia Aracena), Sascha Kesselring (EnBW Ludwigsburg), Thomas Klemm (FC Bayern München), Sebastian Maio (Verviers-Pepinster), Sean Schiano (Düsseldorf Magics), Antonis Sivorotka (Ziel unbekannt), Adama N'Diaye (ab 11/2004, Ziel unbekannt), Andreas Worenz (ab 01/2005, Chemnitz 99ers), Erki Kivinukk (ab 02/2005, BK Opava)

Beste Spieler
  Saison 2005/06
Kader

Wechsel

Zugänge: Travarus Bennett (BBC Nyon), Tim Burnette (EnBW Ludwigsburg), Felix Czerny (University of San Francisco), Rasko Katic (Ergonom Niš), Peter Klemm (FC Bayern München), Max Kochendörfer (SV 03 Tübingen), Bingo Merriex (Andrea Costa Imola), Igor Perovic (TSK Würzburg), Ron Selleaze (Lobos Grises de la UAD), Steffen Weng (eigene Jugend), Antwine Williams (Imesa Sielpa Osimo), Oleksandr Lochmantschuk (ab 12/2005, BK Kiew – ab 01/2006 nicht mehr im Kader), Aaron McCarthy (Headcoach, ab 01/2006, ohne Verein), Tamien Trent (ab 01/2006, 1. FC Kaiserslautern – ab 03/2006 nicht mehr im Kader), Michael Moten (ab 01/2006, CAB Madeira – ab 03/2006 nicht mehr im Kader), Hurl Beechum (ab 02/2006, ohne Verein)

Abgänge: Kevin Burleson (Charlotte Bobcats), Brian Clifford (Ziel unbekannt), Jimmy James (Paderborn Baskets), Brian Jones (Eisbären Bremerhaven), Kresimir Miksa (MTV Stuttgart), Tim Nees (Sellbytel Baskets Nürnberg), Michael Nurse (Matrixx Magixx Nijmegen), Reggie Okosa (Shanghai Sharks), Radivoj Tomasevic (MTV Stuttgart), Pat Elzie (Headcoach, ab 01/2006, ohne Verein), Oleksandr Lochmantschuk (ab 01/2006, BK Budiwelnyk Kiew), Tamien Trent (ab 03/2006, Ziel unbekannt), Michael Moten (ab 03/2006, Ziel unbekannt)

Beste Spieler
  Saison 2006/07
Kader

Wechsel

Zugänge: Tai Crutchfield (La Union Colon – ab 10/2006 nicht mehr im Kader), Jamaal Davis (Pegah Hamedan/IRI), Philipp Friedel (USC Freiburg), Johnny Gray (Pacific Tigers/NCAA – ab 01/2007 nicht mehr im Kader), Matt Kiefer (Purdue Boilermakers/NCAA), AJ Moye (Keflavík IF/ISL), Ray Nixon (Wisconsin Badgers/NCAA), Jay Thomas (FC Bayern München), Dubravko Zemljic (ab 10/2006, OPZ Khimi Yushny/UKR – ab 11/2006 nicht mehr im Kader), Kevin Melson (ab 11/2006, La Vega Marcelino/DOM), Tony Stockman (ab 01/2007, Hapoel Galil Elyon/ISR – ab 01/2007 nicht mehr im Kader), Waitari Marsh (ab 01/2007, Pegah Hamedan/IRI)

Abgänge: Hurl Beechum (Grupo Capitol Valladolid/ESP), Travarus Bennett (Vermont Frost Heaves/ABA), Tim Burnette (Ziel unbekannt), Felix Czerny (Erdgas Ehingen/Urspringschule), Jüfan Geiger (TV Konstanz), Andreas Hornig (BG Karlsruhe), Max Kochendörfer (SV 03 Tübingen), Bingo Merriex (Dexia Mons-Hainaut/BEL), Ron Selleaze (Lobos Grises de la UAD Durango/MEX), Steffen Weng (SV 03 Tübingen), Antwine Williams (Ziel unbekannt), Tai Crutchfield (ab 10/2006, Ziel unbekannt), Dubravko Zemljic (ab 11/2006, Ziel unbekannt), Johnny Gray (ab 01/2007, Ziel unbekannt), Tony Stockman (ab 01/2007, Ziel unbekannt)

Beste Spieler
  Saison 2011/12
Kader

Wechsel

Zugänge: Louis Campbell (EWE Baskets Oldenburg), Vaughn Duggins (Wright State University/USA), Adnan Hodžić (Lipscomb University/USA), Tyrone Nash (University of Notre Dame/USA), Velimir Radinović (Mitteldeutscher BC – ab 11/2011 nicht mehr im Kader), Reggie Redding (Intercollege Etha Entomis/CYP), Josh Young (Bayer Giants Leverkusen), Pavelas Cukinas (ab 11/2011, Aisčiai Kaunas)

Abgänge: Clifford Crawford (Ziel unbekannt), Johannes Herber (Skyliners Frankfurt), Anatoly Kashirov (BK Spartak Sankt Petersburg/RUS), Mladen Lukić (BBC Monthey/SUI), Radovan Marković (KK Vojvodina Novi Sad/SRB), Chris Oliver (Strasbourg IG/FRA), Branislav Ratkovica (Aliağa Petkim GSK/TUR), Jay Thomas (BIS Baskets Speyer), Dane Watts (Ratiopharm Ulm), Kenny Williams (Ziel unbekannt), Velimir Radinović (ab 11/2011, Ziel unbekannt)

Beste Spieler
  Saison 2012/13
Kader

Wechsel

Zugänge: Mahir Agva (eigene Jugend), Douglas Davis (Princeton Tigers/USA – ab 11/2012 Nicht mehr im Kader), Kenny Frease (Xavier University/USA), Stoimir Ivandic (SV 03 Tübingen), Johannes Lischka (EnBW Ludwigsburg), Robert Oehle (LTi Gießen 46ers), Cameron Wells (ab 11/2012, Landstede Zwolle/NED)

Abgänge: Louis Campbell (Strasbourg IG/FRA), Pavelas Cukinas (Pallacanestro Cantù/ITA), Adnan Hodžić (BBC Monthey/SUI), Nicolai Simon (BBC Bayreuth), Akeem Vargas (BG Göttingen), Douglas Davis (ab 11/2012, Ziel unbekannt)

Beste Spieler

Bekannte und wichtige ehemalige Spieler

Trainer

Geschäftsführer 
  Harald Prinz (07/2002–05/2007)
  Christian Roth (05/2007–08/2008)
  Robert Wintermantel (08/2008–2021)

Klubkultur

Spielstätte 
Die Tübinger tragen ihre Heimspiele seit dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga 2004 in der knapp 3.200 Zuschauer fassenden Paul Horn-Arena aus. Zuvor wurde in der Tübinger Uhlandhalle gespielt. Seit dem 29. September 2007 trägt die frühere TüArena den Namen „Paul-Horn-Arena“. Namensgeber ist das Tübinger Werkzeugunternehmen Paul Horn. Die Halle ist mit zwei mobilen Basketballkörben ausgestattet, die, wie auch ein mobiler Parkettboden, extra für Heimspiele der Tigers aufgebaut werden. Tickets für die Heimspiele können, wenn noch verfügbar, sowohl vor Ort, als auch online gekauft werden.

Rivalität mit Ulm 
Die Ursprünge der Rivalität zwischen Ratiopharm Ulm und den Tigers liegen in der Saison 2003/04, als beide Teams noch als SSV Ulm bzw. SV 03 Tübingen in der 2. Liga spielten und um den Aufstieg kämpften. In der Hinrunde konnte sich Tübingen damals in Ulm nach zweifacher Verlängerung durchsetzen. Auch im Rückspiel in Ulm ging das Spiel in die Verlängerung und am Ende war erneut Tübingen der Sieger. Damit war der Aufstieg der Tübinger so gut wie sicher und die Spatzen mussten noch zwei Jahre warten, bis sie ebenfalls in die BBL aufsteigen durften.

Seit dem Ulmer Aufstieg 2006 gelang es den Tübingern lediglich vier von 24 Derbys zu gewinnen. Der letzte Sieg gegen die Ulmer liegt schon einige Zeit zurück, am 26. Februar 2011 konnte ein 84:81-Auswärtserfolg verbucht werden. Auch das letzte Derby vor dem Tübinger Abstieg in der Saison 2017/18 konnten die Ulmer gewinnen, damals gab es eine 95:82-Niederlage. Die Tübinger beendeten die Saison mit nur einem einzigen Sieg auf dem letzten Tabellenplatz.

Fanclubs 
Die Tigers haben drei offizielle Fanclubs: Die Neckar Tigers unterstützen das Team seit 2002, die Tuefosi10 sind seit 2010 ein offizieller Fanclub. Zudem gibt es die Supporters Tübingen, welche allerdings kein eingetragener Verein sind. Sowohl die Neckar Tigers, als auch die Supporters Tübingen organisieren beispielsweise Auswärtsfahrten, Choreographien und Gesänge in der Halle.

Maskottchen 
Das Tigerle ist seit dem Aufstieg in die Basketball-Bundesliga 2004 das Maskottchen der Tigers. Zwischenzeitlich war das Tigerle auch nach dem Hauptsponsor Walter benannt. Das Tigerle sorgt primär bei den Heimspielen der Tigers für Stimmung und für Kurzweiligkeit in den Pausen und Auszeiten. Bei der Maskottchenweltmeisterschaft von Stefan Raabs TV total am 1. Juni 2006, an der Maskottchen aus verschiedenen Sportarten teilnahmen, gelang es dem Tiger den dritten Platz zu erreichen. In Anlehnung an den Ursprungsverein SV 03 Tübingen trägt der Tiger die Rückennummer 03.

TigersTV 
„TigersTV“ war ein Videoformat, das zu den Heimspielen der Tigers produziert und auf Beko-BBL.tv ausgestrahlt wurde. Dort waren Zusammenfassungen von Spielen, Interviews, Pressekonferenzen und sonstige Hintergrundberichte oder Reportagen zu sehen. Mittlerweile wurde das Format eingestellt, dennoch gibt es weiterhin Highlights, Interviews und Pressekonferenzen auf den SocialMedia-Auftritten der Tigers zu sehen.

Jungle Time 
Die „Jungle Time“ ist ein zu jedem Heimspiel erscheinendes Magazin, in welchem Gegner und einzelne Spieler porträtiert werden und verschiedene Persönlichkeiten interviewt werden, es gibt aber auch allerhand Zahlen, Daten und Fakten im Heft zu finden. Alle Ausgaben der Jungle Time der Saisons 2018/19 und 2019/20 können auf der Homepage der Tigers nachgelesen werden.

Weblinks 

 Website des Teams
 Twitter-Seite des Teams
 Website der Basketball-Abteilung des SV 03 Tübingen
 Website des SV 03 Tübingen

Einzelnachweise 

Tubingen, Walter Tigers
Sportverein (Tübingen)